Фабрис Санторо је освојио турнир. У финалу му је Рајнер Шитлер предао меч при резултату 3:6, 7:5, 3:0.

Носиоци

  Никола Кифер (полуфинале)
  Феликс Мантиља (прво коло - предаја)
  Фабрис Санторо '(победник)
  Јунес ел Ајнауи (полуфинале)

 Хишам Арази ''(прво коло) 
 Јиржи Новак ''(прво коло) 
 Данијел Вацек ''(друго коло) 
 Шенг Схалкен ''(четвртфинале)

Жреб

Финала

Група 1

Група 2

Спољашње везе
 Главни жреб - Доха 2000.

Отворено првенство Катара у тенису 2000.
Отворено првенство Катара у тенису — мушкарци појединачно